Esta é uma lista dos títulos oficiais conquistados pelos clubes franceses de futebol, a lista inclui as grandes competições nacionais organizadas pela FFF e Ligue de Football Professionnel, sendo essas competições: a Ligue 1, a Taça de França, a Supertaça de França, a extinta Taça da Liga Francesa e a extinta Taça Charles Drago. A lista inclui as competições internacionais organizadas e ou reconhecidas pela FIFA e pela UEFA que são: a UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup, UEFA Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Intertoto Cup e a FIFA Club World Cup. A lista ainda inclui a Taça Latina considerada oficial pela IFHHS e pelos próprios clubes.

Lista 
A lista encontra-se organizada de forma decrescente do número total de títulos conquistados por cada clube, se houve empate de no número total de títulos a seguinte forma de organizar é pela importância dos títulos, e se ainda houver empate no número total e importância dos títulos organiza-se pela ordem cronológica o mais antigos primeiro.

Ver também 
 Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes ingleses de futebol
 Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes espanhóis de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes alemães de futebol
Lista de títulos oficiais dos clubes italianos de futebol

Referências 
Listas de títulos de futebol da França
Listas de títulos no futebol
Listas da França